Ком може да се отнася за:

 Ком, връх в западната част на Стара планина;
 Ком, планинска хижа в близост до Берковица, България;
 Ком, град в Иран;
 Ком, провинция в Иран;
 Ком, връх в Средните Родопи

Футболни отбори 
 ФК „Ком“, футболен отбор от град Берковица, България;
 ФК „Ком“, футболен отбор от град Подгорица, Черна гора;

Вижте също 
 Ком - Емине, название на най-дългия маркиран туристически маршрут в България.
 Комова планина, название на планински масив от Албанските Алпи с три върха Ком.